2-й чемпионат Европы по софтболу среди мужчин 1995 проводился в городе Хёрсхольм (Дания) с 10 по 16 июля 1995 года с участием 9 команд.

В Дании мужской чемпионат Европы проводился впервые.

Чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Нидерландов, победив в финале сборную Дании. Третье место заняла сборная Чехии.

Впервые в чемпионате Европы участвовали сборные Германии, Израиля, Норвегии, России и Франции.

Итоговая классификация

Примечания 

1995 год в софтболе
1995
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Дании
Чемпионаты Европы в Дании
Софтбол
Хёрсхольм
Июль 1995 года